Тениодонты  — клада ранних вымерших млекопитающих, которой систематики придают ранг подотряда или отряда. Жили с палеоцена по эоцен в Северной Америке. Тениодонты довольно быстро эволюционировали в узкоспециализированную группу роющих животных, однако внутри группы наблюдалась значительная вариация размеров между видами — одни были размером с крысу, другие достигали размера современных медведей. У более поздних видов развились заметные передние зубы и огромные когти для рытья и выкапывания корней. У некоторых родов, как Stylinodon, зубы росли на протяжении всей жизни.

В состав группы входят два семейства: Stylinodontidae и Conoryctidae. Малое количество обнаруженных окаменелостей тениодонтов можно объяснить тем, что эти животные, возможно, жили в сухом и засушливом климате, малопригодном для окаменения.

Тениодонты однозначно считаются Eutheria, часть систематиков включают их в состав цимолест.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на август 2018 года в подотряд включают следующие вымершие роды:
 Роды incertae sedis
 
 
 Семейство Conoryctidae
 
 
 
 Подсемейство Eurodontinae
 
 Семейство Stylinodontidae
 
 
 
 
 
 

Филогенетические связи внутри подотряда приведены в кладограмме, взятой из работы Williamson 2013 года:

Примечания

Литература 
 
 
 

Цимолесты
Млекопитающие эоцена
Млекопитающие палеоцена